Błażejewo ist ein polnischer Ortsname:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Błażejewo (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Błażejwo (Kornik, osada), Siedlung im Powiat Poznański
 Błażejewo (Kornik, wieś), Dorf im Powiat Poznański
 Błażejewo (Dolsk), Dorf im Powiat Śremski